Веретье Ки́ровское или Веретье — деревня в Локнянском районе Псковской области России. Входит в состав Локнянской волости. Численность населения деревни составляет 36 жителей в 2000 году.

География 
Расположена в 10 км к северо-востоку от райцентра Локня.

Население

Примечания 

Населённые пункты Локнянского района